Ху — абстрактне божество в Стародавньому Єгипті

Прізвище 

Ху () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Ху Валері — американська біологиня
 Ху Вейде — президент Республіки Китай
 Ху Сихуей — дієтолог часів династії Юань
 Ху Хешен — жінка-математик, член Китайської академії наук
 Ху Цзіньтао — голова КНР
 Ху Цзя — громадський діяч і дисидент
 Ху Цзяньгуань — боксер, олімпійський медаліст
 Ху Ши — вчений, поет, історик, письменник і філософ
 Ху Яобан — генеральний секретар і голова ЦК КПК

Див. також 
 The Hu

Китайські прізвища